Přírodní xenon (54Xe) je tvořen osmi stabilními izotopy a jedním s velmi dlouhým poločasem přeměny (u 124Xe, 126Xe a 134Xe se předpokládá dvojitá beta minus přeměna, ale nebyla pozorována, a tak jsou tyo izotopy považovány za stabilní). Nejběžnějším izotopem je 132Xe (přirozený výskyt 26,4 %). Bylo také popsáno 32 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 108 až 148, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 127Xe (poločas přeměny 36,346 dne), 133Xe (5,247 5 dne), 122Xe (20,1 hodin) a 125Xe (16,9 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 hodin, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 127 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy jodu, zatímco u 133Xe a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na cesium..

Xenon-133 
Xenon-133 (prodávaný jako léčivo pod obchodním názvem Xeneisol) je radioizotop xenonu, který se vdechuje za účelem vyhodnocení funkce plic a k jejich zobrazení. Také se používá k zobrazení toku krve, například v mozku.

Xenon-135 

Xenon-135 se získává jaderným štěpením uranu. Má poločas přeměny 9,14 hodiny a je nejsilnějším známým neutronovým jedem, má výrazný vliv na jaderný reaktor (způsobuje xenonovou otravu reaktoru.

Seznam izotopů

Reference 

xenon
Xenon